Азиатский клубный чемпионат сезона 1988/1989 — восьмой розыгрыш трофея для чемпионов стран Азиатской конфедерации. Победителем турнира впервые в своей истории стал «Аль-Садд» из Катара.

Результаты

Квалификационный раунд

Группа 1 

Матчи проходили в Дохе, Катар.

Группа 2 

Плей-офф за 1-е место

Матчи проходили в Шардже, ОАЭ, в рамках Кубка Персидского залива. Матчи оманского «Фанджа» шли в зачёт только этого турнира.

Группа 3 

Матчи проходили в Калькутте, Индия.

Группа 4 

Матчи проходили в Дакке, Бангладеш.

Группа 5 

Матчи проходили в Бангкоке, Таиланд.

Группа 6 

Матчи проходили в Гуанчжоу, Китай.

Полуфинальный раунд

Группа А 

Матчи проходили в Гуанчжоу, Китай.

Группа В 

Матчи проходили в Куантане, Малайзия.

Финал

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF.com

1988/89
Футбол в Азии в 1988 году
Футбол в Азии в 1989 году